Le mot Ramón González peut signifier : 
Ramón González Valencia (1848-1928), un militaire et homme politique colombien.
Ramón González Arrieta (1967-), un ancien coureur cycliste espagnol.